Зума — фамилия. Известные носители:
 Зума, Джейкоб (род. 1942) — южноафриканский политический деятель.
 Зума, Курт (род. 1994) — французский футболист, защитник английского клуба «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Франции.
 Зума, Лионель (род. 1993) — французский футболист центральноафриканского происхождения.
 Зума, Сибусисо (род. 1975) — южноафриканский футболист, атакующий полузащитник «Суперспорт Юнайтед».

Другое
  — рынок в Антананариву.
 Зума — один из персонажей мультсериала «Щенячий патруль».
 Zuma — казуальная видеоигра, разработанная PopCap Games.